Lima Duarte (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Lima Duarte (acteur) (1930), een Braziliaans acteur
José Rodrigues de Lima Duarte (1826-1896), een Braziliaans politicus